Das Wort Goschehobel bezeichnet:
 das Musikinstrument Mundharmonika
 eine alemannische Folk-Rock Musikgruppe, siehe Goschehobel (Band)